Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 maart 2006.

Vrouwen 03